Музе́й хле́ба:

Австрия 
 Paneum — экспозиция, посвящённая культуре хлебопечения, в Верхней Австрии, в местечке Астен.

Азербайджан 
 Музей хлеба — бывший музей в городе Агдам на территории Азербайджанской Республики.

Бразилия 
 Музей хлеба () — музей в штате Риу-Гранди-ду-Сул, в местечке Ило́полис.

Германия 
 Европейский музей хлеба () — музей в Нижней Саксонии, в местечке Эбергётцен.
 Музей культуры хлеба () — музей в земле Баден-Вюртемберг, в городе Ульм.

Испания 
 Музей хлеба () — музей в провинции Вальядолид, в местечке Майорга.

Италия 
 Музей хлеба — музей на Сицилии, в городе Салеми.

Польша 
 Варшавский музей хлеба () — музей в Варшаве.
 Музей хлеба () — музей в Радзёнкуве.

Россия 
 Музей хлеба — музей в Липецкой области, в посёлке Добринка.
 Музей хлеба — музей в Москве, на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлове».
 Санкт-Петербургский музей хлеба — музей в Санкт-Петербурге.
 Музей хлеба — музей в Татарстане, в городе Болгар.
 Музей хлеба — музей в Костроме.

Украина 
 Музей хлеба () — музей в Житомирской области, в Емильчинском районе, в селе Великая Цвиля.
 Народный музей хлеба — музей в Киеве.
 Музей хлеба — тематический музей в составе «Музея народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины» в Киевской области, в городе Переяславе-Хмельницком.
 Народный музей хлеба — музей во Львове.

См. также 

 Музей пряника (список)

Музеи хлеба